Stellwagen steht für 
 Fuhrwerk, allgemein ein Gespann
 Pferdeomnibus, Fuhrwerke für die Personenbeförderung im Liniendienst

Stellwagen heißen: 
 Stellwagen Bank, Unterwasserplateau am Eingang der Massachusetts Bay, zwischen Cape Cod und Cape Ann

Personen:
 Daniël Stellwagen (* 1987), niederländischer Schachgroßmeister
 Friedrich Stellwagen (1603–1660), deutscher Orgelbauer
 Hans-Rolf Stellwagen (* 1925), deutscher Politiker (CDU), Mitglied der Volkskammer der DDR
 Henry Stellwagen, Kartograf
 Luca Stellwagen (* 1998), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Stellwag
 Kraftstellwagen, Poststellwagen